Петко Петков може да се отнася за:
 Петко Петков (1827 – 1897), български политик, кмет (1880) на Видин
 Петко Петков (? – ?), български политик, кмет (1902 – 1904) на Фердинанд
 Петко Петков (1867 – ?), български революционер от ВМОРО
 Петко Петков (1891 – 1924), български политик (депутат)
 Петко Петков (1906 – ?), български офицер (генерал-майор)
 Петко Петков (р. 1920), български политик, кмет (1950 – 1955) на Кюстендил
 Петко Петков (р. 1920), български художник (худ. занаяти)
 Петко Петков (р. 1932), български учен (проф., хидроинженер)
 Петко Петков (р. 1933), български учен (ст.н.с., аграрикономист)
 Петко Петков (р. 1933), български учен (проф., ст.н.с., агроном)
 Петко Петков (р. 1942), български журналист (кореспондент в Сливен)
 Петко Петков (р. 1934), български политик от БКП
 Петко Петков (р. 1942), български шахматист
 Петко Петков (р. 1946), български футболист
 Петко Петков (р. 1947), български естраден певец
 Петко Петков (р. 1948), български учен (проф., инженер), чл.-кор. на БАН (2004)
 Петко Петков (р. 1949), български учен (доц., зооинженер)
 Петко Петков (р. 1950), български учен (проф., ветеринар)
 Петко Петков (р. 1962), български художник (скулптор)
 Петко Ст. Петков (р. 1963), български учен (проф., историк), преподавател по Нова история на България във ВТУ (1990)
 Петко Петков (р. 1968), български футболен треньор
 Петко Петков (р. 1971), български футболист
 Петко Петков, български кинооператор
 Петко Петков, български волейболист

Източници